est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcène
 propalène ou bicyclo[1.1.0]buta-1,3-diène, numéro CAS 
 Alcyne
 1,3-butadiyne, numéro CAS 
 cyclobutènyne ou [4]annulyne, numéro CAS